Nicolești se poate referi la:

 Nicolești, Brăila
 Nicolești, Buzău
 Nicolești (Frumoasa), Harghita
 Nicolești (Ulieș), Harghita
 Nicolești, Ialomița
 Nicolești, Mureș
 Nicolești, Vâlcea

Altele 
 Nicoleni, localitate în județul Harghita, Transilvania, România
 Nicolaești, localitate în județul Dâmbovița, Muntenia, România

Vezi și 
 Nicolae
 Niculești